Основной правовой документ, регулирующий вопросы авторского права в Шри-Ланке находится в части II (СС. 5-27) закона об интеллектуальной собственности № 36 от 2003 года заменивший Часть II (СС. 6-24) из кода объектов интеллектуальной собственности закона № 52 1979 года.

Интеллектуальная собственность по закону № 36 от 2003 года

Объекты авторского права 
Согласно разделу 6 закона охраняются оригинальные произведения интеллектуального творчества в области литературы, искусства и научной документации, в частности:
 книги, брошюры, статьи, компьютерные программы и другие произведения;
 речи, лекции, обращения, проповеди и другие устные произведения;
 драматические, драматические музыкальные произведения, пантомимы, хореографические произведения и другие произведения, созданные для театральных постановок;
 музыкальные произведения;
 аудиовизуальные произведения;
 произведения архитектуры;
 произведения графики, живописи, скульптуры, гравюры, литографии, гобелены и другие произведения изобразительного искусства;
 фотографические произведения;
 произведения прикладного искусства;
 иллюстрации, карты, планы, эскизы и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии, архитектуры или науки.

Исключаются, согласно п. 8:
 идеи, концепции, принципы и т. д.;
 официальные тексты законодательного, административного или правового характера, а также их официальные переводы;
 новости дня.

Зарубежным работам посвящён раздел 26, подраздел (2).

Содержание собственности и авторских прав: имущественные и личные не имущественные права 
Владелец авторских прав имеет эксклюзивное право осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия в отношении произведения (экономические права, п. 9):
 воспроизведение произведения;
 перевод произведения;
 переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение;
 осуществлять общественное распределение оригинала и каждого экземпляра произведения путём продажи, проката, экспорта или как-то иначе;
 проводить аренду оригинала или копии аудиовизуального произведения, произведения, воплощенного в звукозаписи, компьютерной программы, базы данных или музыкального произведения в виде нотной записи;
 осуществлять импорт оригинала или экземпляров произведения;
 осуществлять публичный показ оригинала или экземпляра произведения;
 публично исполнять произведение;
 передавать произведение в эфир.

Владелец авторского права может
 предоставить лицензию на проведение всех или любого из актов, касающихся хозяйственного права;
 переуступить или передать имущественные права полностью или в части. п. 16.

Кроме того, автор произведения имеет следующие не имущественные права (с. 10):
 его имя может быть указано на видном месте на копии и при любом использовании этого произведения, насколько это возможно;
 имеет право использовать псевдоним;
 возражать на любое искажение, извращение или иное изменение или иное посягательство в отношении его произведения для нанесения ущерба его чести или репутации.

Ограничение авторских прав: добросовестное использование 
К ограничениям авторских прав, касающихся добросовестного использования произведений относятся:
 частное воспроизведение опубликованного произведения в единственном экземпляре;
 размножение в виде коротких цитат;
 размножение для учебных целей;
 использование в единичных экземплярах библиотеками и архивами, а также единичных экземпляров с целью сохранения.

Срок действия авторского права 
Имущественные и личные не имущественные права охраняются в течение жизни автора и 70 лет со дня его смерти; произведение декоративно-прикладного искусства охраняются в течение 25 лет со дня принятия работы (п. 13).

Смежные права 
К смежным правам относятся права исполнителей (п. 17, 19), права производителей звукозаписей (п. 18, 19) и права вещательных организаций (п. 20), каждое из которых имеет продолжительность охраны в 50 лет после смерти автора (ограничения: ы. 21).

Нарушение авторских прав 
При нарушении авторских прав по решению суда производится конфискация и уничтожение контрафактных экземпляров и возмещение авторам убытков (п. 22, 170).

Нарушение авторских прав может также привести к уголовным обвинениям.

Примечания

Ссылки 
 Национальное ведомство интеллектуальной собственности (NIPO) Шри-Ланка
 Т. С. К. Hemaratne: законодательство об интеллектуальной собственности и электронной коммерции в Шри-Ланке. К юриспруденции на основе Конституции, Римско-голландского права и буддийских принципов (Лондон 2005)

Шри-Ланка
Право Шри-Ланки